Congo se poate referi la:

 Congo – fluviu din Africa
 Republica Congo – stat din Africa, cu capitala Brazzaville, de unde și denumirea de "Congo-Brazzaville"
 Republica Democrată Congo – stat din Africa, anterior cunoscută și ca Zair, cu capitala Kinshasa, de unde și denumirea de "Congo-Kinshasa" 
 Congo-ul Belgian – fostă colonie belgiană (1908-1960), pe teritoriul actualei Republici Democrate Congo
 Congo-ul Francez – fostă colonie franceză (1882–1910, ulterior înglobată în Africa Ecuatorială Franceză), pe teritoriul actualei Republici Congo
 Congo – oraș din Brazilia